Tratnik ist der Familienname folgender Personen:

 David Tratnik (* 1982), slowenischer Straßenradrennfahrer
 Jan Tratnik (* 1990), slowenischer Straßenradrennfahrer
 Suzana Tratnik (* 1963), slowenische Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Trattnig
 Trattnigg